Janskerk steht für:
 
 Janskerk (Haarlem), eine Kirche in der niederländischen Stadt Haarlem
 Janskerk (Schiedam), eine Kirche in der niederländischen Stadt Schiedam
 Janskerk (Utrecht), eine Kirche in der niederländischen Stadt Utrecht